wysokość (rozmiar)
 wysokość bezwzględna (n.p.m.)
 wysokość względna
 wysokość dynamiczna
 wysokość elipsoidalna
 wysokość geopotencjalna
 wysokość ortometryczna
 wysokość dźwięku
 wysokość głosu
 wysokość (geometria)
 wysokość trójkąta
 wysokość trapezu
 wysokość ostrosłupa
 wysokość graniastosłupa
 wysokość astronomiczna
 wysokość przelotowa